Apollinaris kan have flere betydninger:

 Betegnelse for Danskvand.
Apollinaris (kristolog) – kristolog fra Syrien
Apollinarisme – en læreretning opkaldt efter Apollinaris af Laodikea

Kilder